Eisenkunstguss-Museum steht für:

 Eisenkunstguss-Museum Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
 Rheinisches Eisenkunstguss-Museum in Bendorf, Rheinland-Pfalz